Papert ist der Familienname folgender Personen:

Ines Papert (* 1974), deutsche Eiskletterweltmeisterin
Seymour Papert (1928–2016), Mathematiker
Willi Papert (1924–1980), deutscher Arrangeur, Dirigent, Komponist und Musiker

Siehe auch:
Pappert